Osoby o tym nazwisku:
 Emanuel Konstanty Imiela – śląski pisarz, działacz oświatowy i plebiscytowy
 Jacek Imiela – polski nefrolog i internista
 Konrad Imiela – polski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, kompozytor, autor tekstów piosenek i reżyser teatralny